Geografia:
 Carroll (Iowa)
 Carroll (Nebraska)
 Carroll (Nova Hampshire)
 Carroll (Ohio)
 Carroll Valley, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Mount Carroll, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Biografies:
 Carroll Arnett (Oklahoma City, 1927-1997), escriptor mestís estatunidenc.
 Carroll Shelby, dissenyador d'automòbils i pilot de curses automobilístiques estatunidenc.
 Alison Carroll (Croydon, Londres, 1985), gimnasta, model i actriu anglesa.
 Lewis Carroll